Åkerman ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Åkerman, (1721–1778), schwedischer Kupferstecher und Hersteller von Globen; siehe Andreas Akerman
 Anders Richard Åkerman (1837–1922), schwedischer Metallurg und Namensgeber des Minerals Åkermanit
 Ernst Åke Åkerman (1887–1955), schwedischer Agrarwissenschaftler
 Johan Åkerman (* 1972), schwedischer Eishockeyspieler
 Malin Åkerman (* 1978), kanadische Schauspielerin, Sängerin und ein Model
 Per Larsson Åkerman (1826–1876), schwedischer Orgelbauer
 Rickard Åkerman (* 1991), schwedischer Handballspieler

Åkerman bezeichnet:
 Åkerman,  deutsch-baltischen Adelsgeschlecht, siehe Akerman (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Akerman
 Akermann